Румегу:
 Румегу — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Румегу — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.